Goła Góra – południowo-zachodni grzbiet Ciecienia w Beskidzie Wyspowym
 Goła Góra – szczyt w Pieninach
 Goła Góra – wzniesienie na Garbie Tenczyńskim